Stawyschtsche (ukrainisch ; russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, siehe Stawyschtsche

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Stawyschtsche (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Stawyschtsche (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Stawyschtsche (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Brussyliw, siehe Stawyschtsche (Schytomyr, Brussyliw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Stawyschtsche (Korosten)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Kwitnewe, siehe Stawyschtsche (Schytomyr, Kwitnewe)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Stawyschtsche (Kamin-Kaschyrskyj)